O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2006 foi a trigésima edição da competição que foi realizada na cidade de Ekaterinburg entre 10 e 27 de março. Xu Yuhua foi a vencedora ao derrotar Alisa Galliamova na final por 2½ to ½. As jogadoras foram selecionadas pelo rating ELO, exceto a atual campeã Antoaneta Stefanova que foi a primeira escolhida no sistema de emparelhamento. Judit Polgar, a jogadora de maior rating ELO na época, não participou da competição.

Resultados

Final
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Match final
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Total
|-
| align=left |  Alisa Galliamova
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"|  ||½
|-
| align=left |  Xu Yuhua
| style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ||2½
|}

Sistema Eliminatório

Ligações Externas
Chessbase Reports

2006 no xadrez
Campeonato Mundial Feminino de Xadrez
Competições de xadrez da Rússia
Desporto na Rússia em 2006